Angara (rivier), rivier in Rusland
 Angara (geslacht), geslacht van sprinkhanen
 Angara (raketfamilie) een Russische draagraket die tzt. in verschillende configuraties de functies van de Sojoez en de Proton-M moet overnemen.
 Angara (continent), oud continent bestond uit het grootste deel van huidig Azië (zonder India) dat samen met Gondwana, Euramerika Pangea vormde.